Kerr (Montana), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Montana 
 Biografies:
 Alexander Kerr, tripulant de l'expedició Endurance
 Bobby Kerr (Enniskillen, Irlanda, 1882 – Hamilton, Ontàrio, 1963), atleta irlandès 
 Chris Kerr (1976), àrbitre de futbol neozelandès d'origen escocès 
 Deborah Kerr (1921 - 2007), actriu britànica 
 Harry Kerr (Inglewood, Taranaki, 1879 – Taranaki, 1951), atleta neozelandès 
 John Kerr (Androssan, Ayr, 1824 - Glasgow, 1907), físic escocès 
 Miranda Kerr (Sydney, 1983), model i actriu australiana, coneguda per ser un dels àngels de Victoria's Secret
 Philip Kerr (Edimburg, 1956), escriptor escocès 
 Robert Kerr diversos personatges (1823-1904)
 Roy Kerr (1934), matemàtic neozelandés, conegut per haver trobat en 1963 una solució exacta de l'equació del camp 
 Steve Kerr (Beirut, 1965), jugador i entrenador de bàsquet nord-americà
 Tawera Kerr-Barlow (Melbourne, 1990) jugador de rugbi neozelandès que juga de mitjà melé 
 Warwick Kerr (1922, Santana do Parnaíba), especialista en abelles 
 Miscel·lània:
 Efecte Kerr, birefringència creada en un material per un camp elèctric exterior 
 Forat negre de Kerr-Newman, mena de forat negre 
 Mètrica de Kerr o buit de Kerr, solució exacta de les equacions de camp d'Einstein